By the Way – singolo dei The Tremeloes del 1970
 By the Way – traccia dell'album The Beacon Street Collection dei No Doubt del 1995
 By the Way – album dei Red Hot Chili Peppers del 2002
 By the Way – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2002, dall'album omonimo
 By the Way – singolo degli Hinder del 2007, dall'album Extreme Behavior
 By the Way – traccia dell'album The Recession di Young Jeezy del 2008
 By the Way – singolo dei Theory of a Deadman del 2009, dall'album Scars & Souvenirs